Daphne Akhurst e Sylvia Harper hanno battuto in finale Esna Boyd e Kath Le Messurier 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Daphne Akhurst /  Sylvia Harper (Campionesse)
 Esna Boyd /  Kath Le Messurier (finale)

 Marjorie Cox /  Floris St. George (semifinali)
 Pattie Meaney /  Millie Mitchell (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australasian Championships 1925